Rowlett ist der Name von

Frank Rowlett (1908–1998), US-amerikanischer Mathematiker und Kryptologe

Rowlett (Texas), Ort in den USA